Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1955 rozegrano w dniach 20 czerwca – 1 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Rex Hartwig /  Lew Hoad –  Neale Fraser /  Ken Rosewall, 7:5, 6:4, 6:3

Gra podwójna kobiet 
 Angela Mortimer /  Anne Shilcock –  Shirley Bloomer /  Particia Ward 7:5, 6:1

Gra mieszana 
 Doris Hart  /  Vic Seixas –  Louise Brough /  Enrique Morea 8:6, 2:6, 6:3

Wimbledon według lat
1955 w tenisie ziemnym
1955 w Wielkiej Brytanii